Karaveli steht für:

Geografische Objekte
 Karaveli (Sorgun), Ortsteil von Sorgun, Türkei 
 Karaveli Tepesi, Berg (2058 m) in Van (Provinz), Türkei 

Namensträger
 Orhan Karaveli (* 1930), türkischer Journalist und Autor
 Vahid Karavelić (* 1956), bosnischer General